

Persone 
 Gundars Vētra – cestista e allenatore di pallacanestro lettone

Sport 
 Futbolo Klubas Vėtra – società calcistica lituana con sede nella città di Vilnius

Trasporti 
 Canale Vetra (chiamato anche canale Vepra) – canale artificiale di Milano
 Vetra – stazione della linea 4 della metropolitana di Milano

Altro 
 Piazza Vetra – piazza di Milano
 Vittoria Vetra – personaggio immaginario coprotagonista del romanzo Angeli e demoni di Dan Brown